Радослав Банчов Анев е български футболист, полузащитник. Роден е на 1 февруари 1985 г. в Благоевград. От 2009 г. е играч на Пирин, отборът, в който през 2004 г. започва професионалната си кариера. От 2010 г. е играч на ПФК Лудогорец 1945 (Разград). От лятото на 2011 г. е играч на Видима-Раковски.

Статистика по сезони

Външни препратки 
 Профил на lportala.net 

Български футболисти
Родени в Благоевград
Футболисти на Пирин (Благоевград)
Футболисти на ПФК Пирин (Благоевград)
Футболисти на Локомотив (Пловдив)
Футболисти на Славия (София)
Футболисти на Локомотив (Мездра)
Футболисти на Лудогорец (Разград)
Футболисти на Етър 1924 (Велико Търново)
Футболисти на Пирин (Гоце Делчев)
Футболисти на Ботев (Враца)
Футболисти на ОФК Етър (Велико Търново)
Български футболисти от Македония
Български футболисти в Италия